Madougou steht für:

Geographie:
 Madougou (Mali), Gemeinde in Mali

Personen:
 Amadou Madougou (* 1941), nigrischer Politiker
 Amadou Madougou Wonkoye (* 1965), nigrischer Offizier
 Reckya Madougou (* 1974), beninische Politikerin